Święciechowa – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Święciechowa
 Święciechowa – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim
 Święciechowa – dawna gromada

Zobacz też 
 Święciechów
 Święciechowo